Le Brixton Linux Action Group est un petit groupe britannique travaillant à renverser le contrôle par les multinationales de l'information et de la technologie en effectuant des actions communautaires et en diffusant du Logiciel Libre.

Le Brixton Linux Action Group a pour l'instant à son actif les développements de BLAG et Blasterisk.

Notes et références

Lien externe
Site officiel du Brixton Linux Action Group

Communauté du logiciel libre